Крайнее — название населённых пунктов:

Россия 
 Крайнее — посёлок в Краснознаменском районе Калининградской области.

Крым 
 спорная между Россией и Украиной территория, де-факто в составе России
 Крайнее — упразднённое село в Джанкойском районе.
 Крайнее — село в Сакском районе.

Украина 
 Крайнее — село в Хустском районе Закарпатской области.